Az 1927-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának legelső alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes 1. FC Kattowitz, és a bronzérmes Warta Poznań előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1927
Lengyel 1